Christian Joseph Jagemann – bibliotecario e studioso tedesco di letteratura italiana
 Ferdinand Jagemann – pittore tedesco
 Karoline Jagemann – cantante e attrice teatrale tedesca